Sirija
 As-Suwayda, grad
 As-Suwayda (nahija)
 As-Suwayda (okrug)
 As-Suwayda (pokrajina)